Брасси, Томас (1805—1870) — английский инженер, подрядчик, участвовавший в строительстве большей части железных дорог в XIX веке, отец 1-го графа Брасси.
 Брасси, Томас, 1-й граф Брасси (1836—1918) — английский экономист и политик.